Machabeusz – imię
 Machabeusz – przedstawiciel kapłańskiego rodu Machabeuszy
 Juda Machabeusz